Маркус Хольмгрен Педерсен (; ) — норвежский футболист, правый защитник клуба «Фейеноорд» и сборной Норвегии.

Клубная карьера

Ранние годы 
Педерсен родился в Хаммерфесте и начал играть в молодежной команде «ХИФ/Штейн». В 2016 году он переехал в Тромсё, чтобы учиться там в Норвежской школе элитного спорта, и перешел в молодежную команду «Тромсё».

«Тромсё» 
18 апреля 2018 года Педерсен дебютировал за «Тромсё», когда вышел на замену на 86-й минуте в матче первого раунда Кубка Норвегии против «Скьервоя». 28 октября 2018 года дебютировал в национальном чемпионате в игре против «Одд», и стал первым игроком из Хаммерфеста, сыгравшим в высшем дивизионе Норвегии .

«Молде» 
11 февраля 2020 года Педерсен подписал трехлетний контракт с «Молде».

«Фейеноорд» 
22 июня 2021 года «Молде» подтвердил, что они продали Педерсена «Фейеноорду», а голландский клуб подтвердил подписание 5-летнего контракта с защитником в тот же день.

Карьера за сборную 
Маркус Хольмгрен Педерсен сыграл девять игр и забил один гол за сборную Норвегии (до 19 лет). 27 февраля 2019 года он забил в своей дебютной игре против Дании, в которой норвежцы проиграли со счётом 1:2. Педерсен был включён в состав сборной на чемпионат Европы в 2019 году, где сыграл во всех трех матчах группового этапа.

Он дебютировал за национальную сборную Норвегии 1 сентября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против Нидерландов (1:1). Он начал игру и был заменен через час игрового времени.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Тромсё»
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Фейеноорд»